Con el nombre de Juan de Aragón se conoce a:

Juan I (1350-1396), rey de Aragón.
Juan II (1397-1479), rey de Aragón.
Juan de Aragón (1301-1334), hijo del rey Jaime II, arzobispo de Tarragona.
Juan de Aragón (arzobispo) (1439? - 1475), arzobispo de Zaragoza (1458 -1475), hijo del rey Juan II de Aragón y hermanastro de Fernando el Católico.
Juan de Aragón y Castilla (1330-1358), infante de Aragón, hijo de Alfonso IV de Aragón y de Leonor de Castilla.
Juan de Aragón y Foix (1335-1414), conde de Prades y barón de Entenza, candidato a la corona de Aragón, hijo de Pedro IV de Ribagorza y de Juana de Foix.
Juan II de Ribagorza (también llamado Juan de Aragón) (1457-1528), hijo bastardo de Alfonso de Aragón y de Escobar.
Juan de Aragón arzobispo de Estrigonia (también obispo de Taranto) (1456 – 1485), hijo del rey Fernando I de Nápoles y hermano de la reina consorte húngara Beatriz de Nápoles. 
Juan de Aragón y Castilla (1478-1497), segundo hijo de los Reyes Católicos.
Juan de Aragón (arzobispo de Zaragoza), arzobispo de Zaragoza (1520-1530), hijo del arzobispo Alonso de Aragón y primo hermano de Carlos I de España.